Trevor Lewis est (né le  à Salt Lake City dans l'Utah aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière
Le , il remporte la Coupe Stanley 2012 avec les Kings de Los Angeles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || Buccaneers de Des Moines || USHL|| 52 ||10 ||12 ||22 ||70 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006 || Buccaneers de Des Moines || USHL|| 56 || 35 || 40 || 75 || 69 || 11 || 3 || 13 || 16 || 16
|- 
| 2006-2007 || Attack d'Owen Sound || LHO|| 62 || 29 || 44 || 73 || 51 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0
|-  
| 2006-2007 || Monarchs de Manchester || LAH || 8 || 4 || 2 || 6 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2007-2008 || Monarchs de Manchester || LAH || 76 || 12 || 16 || 28 || 43 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2008-2009 || Monarchs de Manchester || LAH || 75 || 20 || 31 || 51 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Kings de Los Angeles || LNH|| 6 || 1 || 2 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Kings de Los Angeles || LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Monarchs de Manchester || LAH|| 23|| 5|| 2|| 7|| 6|| 16|| 5|| 4|| 9|| 10
|-
| 2010-2011 || Kings de Los Angeles || LNH || 72|| 3|| 10|| 13|| 6|| 6|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2011-2012 || Kings de Los Angeles || LNH || 72|| 3|| 4|| 7|| 26|| 20|| 3|| 6|| 9|| 2
|-
| 2012-2013 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 6|| 3|| 6|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Kings de Los Angeles || LNH || 48|| 5|| 9|| 14|| 19|| 18|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
|2013-2014 || Kings de Los Angeles || LNH ||73 ||6 ||5 ||11 ||6 ||26 ||4 ||1 ||5 ||6
|-
|2014-2015 || Kings de Los Angeles || LNH || 73|| 9||16 ||25 ||14 ||-|| -|| -|| -|| - 
|-
|2015-2016 || Kings de Los Angeles || LNH || 75 || 8 || 8 || 16 || 20 || 5 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 2016-2017 || Kings de Los Angeles || LNH || 82 || 12 || 12 || 24 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Kings de Los Angeles || LNH || 68 || 14 || 12 || 26 || 25 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2018-2019 || Kings de Los Angeles || LNH || 44 || 3 || 9 || 12 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Kings de Los Angeles   || LNH || 56 || 6 || 6 || 12 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Jets de Winnipeg || LNH || 56 || 5 || 5 || 10 || 2 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Flames de Calgary  || LNH || 80 || 6 || 10 || 16 || 12 || 12 || 2 || 3 || 5 || 14
|-

| 810 || 81 || 108 || 189 || 185 || 99 || 13 || 15 || 28 || 34

Au niveau international 

|-
| 2007 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 1 || 1 || 2 || 2 || aling=left| Médaille de bronze
|-
| 2015 || align=left|Championnat du monde || 10 || 3 || 6 || 9 || 6 || align=left| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
2011-2012 : vainqueur de la Coupe Stanley avec les Kings de Los Angeles (1)
2013-2014 : vainqueur de la Coupe Stanley avec les Kings de Los Angeles (2)

Notes et références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Salt Lake City
Joueur international américain de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Flames de Calgary